

Países atuais 
 Estados Unidos — na América do Norte
 Estados Unidos contíguos — parte contígua dos Estados Unidos
 México — cujo nome oficial é Estados Unidos Mexicanos

Países extintos ou nomes antigos de países 
 República Federal da América Central — federação entre El Salvador, Honduras e Nicarágua que existiu entre 1823 e 1840, também conhecida como Estados Unidos da América Central
 Estados Belgas Unidos — Estado precursor da atual Bélgica
 Estados Unidos das Ilhas Jônicas
 Estados Unidos da Indonésia
 Estados Unidos do Brasil — nome oficial do Brasil desde a Proclamação da República (1889) até à constituição de 1967
 Estados Unidos da Colômbia — Estado precursor da atual Colômbia existente entre 1863 e 1886
 Stellalândia — Estado precursor da atual África do Sul existente entre 1882 e 1885, também conhecido como Estados Unidos da Stellalândia

Países propostos 
 Estados Unidos da África — proposta de unificação da África como uma federação
 Estados Unidos da África Latina
 Estados Unidos da Europa — proposta de unificação da Europa como uma federação nacional e soberana de estados similares
 Estados Unidos da Grande Áustria — ideia desenvolvida por Aurel Popovici em 1906 a pedido de Francisco Fernando da Áustria, herdeiro do trono austro-húngaro

Ver também 
 Principados Unidos
 Emirados Árabes Unidos

Desambiguações de topônimos